2756 Dzhangar – asteroide della fascia principale
 Dzhangar (poema) – poema epico della letteratura calmucca